Kotzebue pode referir-se a:

 Kotzebue - localidade no Alasca, Estados Unidos.
 Alexander von Kotzebue (1815-1889) foi um pintor de batalhas.
 August von Kotzebue (1761-1819) foi um dramaturgo e escritor alemão, autor de mais de 300 peças teatrais, na maioria representadas com grande êxito, e de muitos romances.
 Paul Demetrius Kotzebue, nascido em Berlim, em 1801, foi um general russo, falecido em 1884, após ter feito com brilho as campanhas da Polônia, do Cáucaso e da Crimeia.
 Otto von Kotzebue (1787-1846), nascido em Reval (Tallinn), foi um oficial da Marinha da Rússia.

Desambiguação